Majblomster kan avse:

 Dialektalt namn för Smörblomma
 Bygdemål för Älggräs
 Bygdemål för Majviva